Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Paul Hanley che hanno battuto in finale Martin Damm e Mariano Hood 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Cyril Suk /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Lucas Arnold Ker /  Paul Hanley (campioni)

 Martin Damm /  Mariano Hood (finale)
 Yves Allegro /  Michael Kohlmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 2005